Caméléon è il primo album in studio del rapper marocchino ElGrandeToto, pubblicato il 5 marzo 2021

Tracce 

 Intro di Haj Bellaïd
 A.D.H.D
 Mikasa
 Ailleurs feat. Lefa
 La Paille feat. Farid Bang
 Halla Halla
 OuDiriHakka
 Tango
 Thezz feat. Small-X
 Santa Fe
 Étranger feat. Damso
 WAH feat. 3robi
 ALOHA!
 Obscurité feat. Hamza
 Mghayer
 C.V.D.I.
 Bent Nass

Collegamenti esterni